Iatros (griechisch  „Arzt“, lateinisch Iatrus) ist:

 ein Beiname des Apollon
 Beiname mehrerer attischer Heilheroen:
 Amphilochos (Heros), Verehrung in Athen
 Aristomachos (Heros), Verehrung in Marathon und Rhamnus
 Oresinios, Verehrung in Eleusis

in der antiken Geographie:
 ein Fluss in Mösien, heute die Jantra in Bulgarien
 das nach dem Fluss benannte Kastell Iatrus

Siehe auch:
 Archiater